Glauco Cambon ist der Name folgender Personen:

* Glauco Cambon (Philologe) (Gianlorenzo Cambon; 1921–1988), italienisch-amerikanischer Philologe und Literaturwissenschaftler
 Glauco Cambon (Künstler) (Giovan Battista Glauco Cambon; 1875–1930), italienischer Maler und Grafiker